Le mot intégration peut avoir diverses significations :
 En mathématique, l'intégration est une opération consistant à calculer l'intégrale d'une fonction d'une ou plusieurs variables ;
 En électronique, l'intégration est le fait de rassembler, dans un même composant, plusieurs composants de base, en général des transistors ; actuellement, jusqu'à plusieurs centaines de millions de transistors soient gravés sur un même microprocesseur. (Voir circuit intégré) ;
 En informatique :
 l'intégration est une phase d'un projet durant laquelle on vérifie le produit par des tests d'intégration ;
 l'intégration de système désigne également la conception et la réalisation d'un système d'information intégré par la mise en relation (interfaçage) de différents logiciels ou matériels existants ;
 l'intégration est aussi le développement web côté client ;
 En géographie, le processus d’intégration s'exprime par le tissage d’un réseau et/ou l’établissement de relations entre différents points d'un territoire.
 Dans l'industrie spatiale, l'intégration est la phase pendant laquelle la charge utile d'un satellite est installée sur la plate-forme. Cette intégration se déroule dans une salle blanche.
 En pédagogie, l'intégration est une démarche pédagogique selon laquelle les apprenants mobilisent des ressources pour résoudre une situation-problème complexe (pédagogie de l'intégration) ;
 En sociologie, l'intégration  est le processus et les modalités par lesquels une personne s’attache (s'intègre) à une communauté et inversement.
 En économie, l'intégration est le regroupement d'activités sous une autorité commune. On distingue l'intégration verticale et l'intégration horizontale.
 En psychologie, ce terme désigne le fait que l'identité tend vers une unité fonctionnelle. Wallon parle de la loi d'intégration fonctionnelle.
 Integration est aussi le titre d'un album du groupe The Cure.

Notes et références

Voir aussi